Døstrup Kirke er navnet på flere danske kirker:
 Døstrup Kirke (Mariagerfjord Kommune) – en kirke i Døstrup Sogn i Mariagerfjord Kommune
 Døstrup Kirke (Tønder Kommune) – en kirke i Døstrup Sogn i Tønder Kommune